Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1964 года () собрал 16 участников. Пит Розенбург стал чемпионом и в шестой раз завоевал национальный титул. Он набрал 21 очков. Турнир прошёл с 13 марта 1964 года по 4 апреля 1964 года.

 — Пит Розенбург

 — Ян Бом и Герт ван Дейк

Ход турнира 
Перед 15 туром лидировал Ян Бом — 20 очков, у Розенбурга было 19 очков, Герта ван Дейка — 18. В последнем 15-м туре претенденты встречались с более слабыми соперниками следующим образом:

Henk Laros — Jan Bom 2 — 0

Wim de Jong — Geert van Dijk 0 — 2

Piet Roozenburg — Pieter Bergsma 2 — 0

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

1964 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1964 году
Март 1964 года
Апрель 1964 года